Conard steht für:

 Conard Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 (24334) Conard, ein Asteroid

Conard ist der Familienname folgender Personen:
 John Conard (1773–1857), US-amerikanischer Politiker
 Nicholas J. Conard (* 1961), US-amerikanisch-deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Connard